Spokój – singel Natalii Nykiel
 Spokój – film polski z 1976
 Spokój – węgierska powieść z 2001